Het ATP-toernooi van Long Island 1996 (officieel: Waldbaum's Hamlet Cup) werd van 19 tot en met 25 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Long Island. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van de Hamlet Golf and Country Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Schema enkelspel
 Schema dubbelspel

Long Island
ATP-toernooi van Long Island